Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 1991 () проводился в городе Ледюк (провинция Альберта) среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 42-й раз для юниоров-мужчин, в 21-й раз для юниоров-женщин, в 4-й раз в провинции Альберта и впервые в городе Leduc.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на  в следующем сезоне.

В мужском и женском турнире принимало участие по 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

В мужском турнире чемпионом стала (3-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Северное Онтарио (скип Jason Repay стал чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Альберта (скип Rob Schlender). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Британская Колумбия (скип Grant Dezura).

В женском турнире чемпионом стала (1-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Нью-Брансуик (скип Хизер Смит стала чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Манитоба (скип Джилл Стауб). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Альберта (скип Tara Brandt).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе () команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Во второй этап, плей-офф, играющийся по «неполной» олимпийской системе, выходят три лучшие команды; сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой-победителем группового этапа.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 

  команда, выходящая в финал плей-офф
  команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1991
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1991

Спорт в Канаде в 1991 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Альберте